Akanthus oder Akanthos steht für:

 Akanthusgewächse, eine Familie von Lippenblütlerartigen
 Akanthus (Gattung), eine Gattung der Akanthusgewächse
 Akanthus (Ornament), ein Ornamenttyp in der Kunst
 Akanthos (Ägypten), auch Acanthus, antike Stadt in Ägypten
 Akanthos (Chalkidike), antike Stadt in Griechenland

Siehe auch:
 Akant